|-
| (25501) 1999 XK91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25502) 1999 XO91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25503) 1999 XW93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25504) 1999 XS94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25505) 1999 XQ95||||7 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25506) 1999 XS95||||9 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25507) 1999 XB96||||9 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25508) 1999 XC96||||9 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 25509 Родвонг (Rodwong)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25510 Донвінсент (Donvincent)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25511 Аннліпінскі (Annlipinsky)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25512 Аннкомінс (Anncomins)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25513 Візлі (Weseley)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25514 Лісаву (Lisawu)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25515 Браянкері (Briancarey)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25516 Девіднайт (Davidknight)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25517 Девідлау (Davidlau)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25518 Полцитрин (Paulcitrin)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25519 Бартоломео (Bartolomeo)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25520 Дерончанґ (Deronchang)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25521 Stevemorgan||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25522 Roisen||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25523) 1999 XU104||||10 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25524) 1999 XA106||||11 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25525) 1999 XM113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25526) 1999 XV115||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25527) 1999 XM117||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25528) 1999 XP126||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25529) 1999 XL127||||11 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (25530) 1999 XQ127||||6 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 25531 Lessek||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25532) 1999 XJ133||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25533) 1999 XC140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25534) 1999 XK140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25535) 1999 XF144||||15 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (25536) 1999 XG144||||15 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (25537) 1999 XK157||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25538 Markcarlson||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25539 Roberthelm||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25540) 1999 XQ159||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25541 Greathouse||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25542 Garabedian||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25543 Fruen||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25544 Renerogers||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25545) 1999 XG164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25546) 1999 XL164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25547) 1999 XV164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25548) 1999 XP165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25549 Jonsauer||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25550) 1999 XH168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25551 Drewhall||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25552 Gaster||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25553 Ivanlafer||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25554 Jayaranjan||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25555 Ratnavarma||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25556) 1999 XP169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25557) 1999 XW171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25558) 1999 XT172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25559) 1999 XW172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25560 Chaihaoxi||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25561 Leehyunki||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25562 Limdarren||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25563) 1999 XR174||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25564) 1999 XC175||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25565 Lusiyang||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25566 Panying||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25567) 1999 XJ178||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25568) 1999 XC179||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25569) 1999 XE192||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25570 Kesun||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25571) 1999 XP195||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25572) 1999 XJ197||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25573 Wanghaoyu||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25574) 1999 XZ205||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25575) 1999 XD206||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25576) 1999 XL213||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25577 Wangmanqiang||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25578) 1999 XB217||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25579) 1999 XO217||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 25580 Xuelai||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25581) 1999 XD221||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25582) 1999 XG221||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25583) 1999 XJ221||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25584 Zhangnelson||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25585) 1999 XK224||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25586) 1999 XY225||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25587) 1999 XL227||||15 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25588) 1999 XW230||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25589) 1999 XY231||||9 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25590) 1999 XM238||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25591) 1999 XG252||||9 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25592) 1999 YO1||||19 грудня 1999||Моріяма (Сіґа)||Ясукадзу Ікарі
|-
| 25593 Камільжордан (Camillejordan)||||28 грудня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 25594 Кеслер (Kessler)||||29 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (25595) 1999 YD9||||29 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (25596) 1999 YO9||||31 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25597) 1999 YS14||||31 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25598) 1999 YK16||||31 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25599) 2000 AN||2000 AN||2 січня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (25600) 2000 AS1||||2 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|}

25500